Gals (peuple), chez les anciens historiens, peuple de Gaule au IIe millénaire ;
Gals, correspond à une commune suisse ;
Gals! est le titre d'un manga ;
Gals (satellite), satellites de télécommunications russes.